— вид жуков рода Жужелицы-небрии (Nebria) семейства Жужелицы (Carabidae). Впервые описан в 1825 году немецким естествоиспытателем Фридрихом Августом Геблером.

Описание, распространение 
Жук чёрного цвета.

Обитает в Казахстане, России (Тигирекский заповедник) и Монголии.

Подвиды 
 Nebria aenea aenea (Gebler, 1825) — Россия (Алтайские горы), Казахстан, Монголия. Также рассматривался как отдельный вид — Nebria mongolica (Jedlicka, 1969) (сейчас используется как синонимичное название).
 Nebria aenea cyanoviolacea (Dudko, 2006).

Примечания 

Насекомые Евразии
Жужелицы-небрии
Животные, описанные в 1825 году